Уинт — фамилия. Известные носители:
 Уинт, Артур (1920—1992) — ямайский легкоатлет.
 Уинт, Морис Дин (род. 1964) — англоканадский актёр.